Институт химии твёрдого тела и механохимии СО РАН — один из старейших в Сибири научных институтов, входит в состав Новосибирского научного центра Сибирского Отделения Академии Наук. Расположен в Новосибирске. Основан в 1944 году.

Общие сведения 
Основными направлениями научной деятельности института являются механохимия органических и неорганических веществ, минерального и возобновляемого сырья;
реакционная способность твёрдых веществ, включая молекулярные кристаллы и супрамолекулярные системы; химическое материаловедение; модифицирование и дизайн новых структур и материалов, биологически активных веществ и препаратов; химия нанообъектов и нанокомпозитов; механизмы твердофазных превращений, в том числе в условиях высоких давлений и температур, горения и взрыва; разработка методов исследования быстропротекающих процессов с использованием синхротронного излучения.

История 
Институт был основан в 1944 году как Химико-металлургический институт. После вхождения в состав созданного сначала Западно-Сибирского филиала, а потом Сибирского отделения АН СССР институт получил новую специализированную структуру и был переименован в 1964 году в Институт физико-химических основ переработки минерального сырья (ИФХИМС СО РАН). С 1980 году Институт стал называться Институт химии твёрдого тела и переработки минерального сырья. В 1985—1990 большая часть коллектива (включая администрацию) перебазируется из города Новосибирска в Академгородок. В 1997 году институт был переименован в Институт химии твёрдого тела и механохимии. На 2015 год институт имел три корпуса в Академгородке и один корпус в центре Новосибирска.

Директора 
Институт возглавляли
 Грдина, Юрий Вячеславович 
 д.т. н. Александр Титович Логвиненко (1951—1976),
 академик РАН Владимир Вячеславович Болдырев (1976—1998),
 академик РАН Николай Захарович Ляхов (1998-2018).
 член-корреспондент РАН А. П. Немудрый (с 2018 года)

Структура 
В состав института входят следующие научные подразделения:
 Лаборатория электрохимии гетерогенных систем (Руководитель: д.х.н. Маслий А. И.)
 Лаборатория интеркаляционных и механохимических реакций (зав. лаб. д.х.н. Исупов В. П.)
 Лаборатория неравновесных твердофазных систем (зав. лаб. д.х.н. Уваров Н.Ф.)
 Лаборатория химии твёрдого тела (зав. лаб. д.х.н. Ломовский О. И.)
 Лаборатория химического материаловедения (Руководитель: чл.-корр. РАН А. П. Немудрый)
 Лаборатория методов синхротронного излучения (Руководитель: д.х.н. Толочко Б. П.)
 Группа реакционной способности твёрдых веществ (Руководитель: д.х.н. Болдырева Е. В.)
 Группа механохимии органических соединений (Руководитель: д.х.н. Душкин А. В.)
 Группа синтеза порошковых материалов (Руководитель: д.х.н. Юхин Ю. И.)
 Группа материалов для литий-ионных аккумуляторов (Руководитель: к.х.н. Косова Н. В.)

Дирекция 

 Директор — Немудрый, Александр Петрович, член-корреспондент РАН, доктор химических наук
 Зам. директора по научной работе:
 Рычков Денис Александрович, кандидат химических наук
 Титков Александр Игоревич, кандидат химических наук
 Гл.н.с.
 Ляхов, Николай Захарович, академик РАН, профессор, доктор химических наук

См. также 
 Институт цитологии и генетики СО РАН

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт института 

Институты РАН
Сибирское отделение РАН
Наука в Новосибирске
Химические институты
Институты АН СССР
Химия твёрдого тела